«Вампи́рша» () — фильм ужасов в жанре неонуар режиссёра и сценариста Себастьяна Гутьерреса с Люси Лью в главной роли. После выхода фильма, Люси Лью заняла 41-е место в «Топ-50 самых сексуальных вампиров». Мировая премьера состоялась 28 апреля 2007 года на кинофестивале «Трайбека», в России — 16 августа.

Сюжет 
Молодая журналистка Сэди Блэйк пытается расследовать странные кровавые убийства, происходящие в городе. Убивающие людей вампиры ловят её и кусают.

Ночью Сэди, проснувшись в морге, обнаруживает на шее следы укусов. Понимая, что стала вампиршей, она клянётся отомстить тем, кто превратил её в кровопийцу. Во время охоты на вурдалаков она встречает детектива Роулинса, чья дочь тоже стала жертвой вампиров.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы США 2007 года
Фильмы о вампирах
Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы ужасов США
Фильмы Себастьяна Гутьерреса
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях